Seriese ist der Familienname von

 Angelique Seriese (* 1968), niederländische Judoka
 Astrid Seriese (* 1957), niederländische Sängerin